Kärnsvampar, Sordariomycetes är en klass av svampar. Sordariomycetes ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

De kännetecknas av att sporsäckarna sitter inneslutna i små, för blotta ögat punktformiga, egentligen kruk- eller flaskformade perithecier. Perithecierna är i spetsen försedda med en mynning, där sporerna vid svampens mognad utkastas. Förutom säcksporerna bildas ofta även konidier.

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 
 
 

Sporsäcksvampar
Sordariomycetes